Blais ist der Familienname folgender Personen:

 Cédrik Blais (* 1996), kanadischer Shorttracker
 Danaé Blais (* 1999), kanadische Shorttrackerin
 Isabelle Blais (* 1975), kanadische Schauspielerin
 Jean-Jacques Blais (* 1940), kanadischer Politiker
 Jean-Michel Blais (* 1985), franko-kanadischer Komponist und Pianist
 Jean-Pierre Blais (* 1949), Bischof von Baie-Comeau
 Léo Blais (1904–1991), US-amerikanisch-kanadischer Geistlicher, römisch-katholischer Weihbischof in Montréal
 Marie-Claire Blais (1939–2021), kanadische Schriftstellerin
 Mimi Blais, kanadische Pianistin, Komponistin und Comedy-Darstellerin
 Pierre Blais, kanadischer Politiker und Richter
 Samuel Blais (* 1996), kanadischer Eishockeyspieler
 Suzanne Blais-Grenier (1936–2017), kanadische Politikerin, Unterhausmitglied, Bundesministerin
 Vincent Blais (* 1990), kanadischer Biathlet

Siehe auch:
 Blaise